Дітріх (Dietrich) — німецьке чоловіче ім'я та прізвище.Походить від давньоверхньонімецького: diot (народ) та rihhi (дужий, багатий), rihhan (володіти, панувати). Означає «Багатий та дужий у народі» або також «Правитель народу».

Персоналії

Прізвище 
 Альберт Готтфрід Дітріх (1795—1856) — німецький ботанік і біолог.
 Вальтер Дітріх (1902 —1979) — швейцарський футболіст і футбольний тренер.
 Вільгельм Отто Дітріх (1881—1964) — німецький палеонтолог.
 Вільфрід Дітріх (1933—1992) — німецький борець і важкоатлет.
 Йозеф Дітріх (1892—1966) — німецький воєначальник.
 Марлен Дітріх (1901—1992) — німецька актриса.
 Петер Дітріх (1944) — німецький футболіст.
 Роберт Дітріх (1986—2011) — німецький хокеїст.

Ім'я 
 Вольф Дітріх Хайм (1967) — австрійський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні.
 Вольф-Дітріх Гайке (1913 - 1994) — німецький військовий діяч, майор Вермахту, начальник штабу дивізії «Галичина».
 Ганс-Дітріх Геншер (1927) — німецький державний діяч, дипломат.
 Дітріх Букстегуде (1637 - 1707) — німецький органіст і композитор датського походження епохи бароко.
 Дітріх Георг фон Кізер (1779 - 1862) — один з відомих представників натурфілософського напрямку в медицині.
 Дітріх фон Ботмер (1918 - 2009) — американський археолог, історик мистецтва.
 Дітріх фон Заукен (1892 - 1980) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.
 Крістоф-Дітріх фон Роммель (1781 - 1859) — німецький інтелектуал, вчений-гуманіст, професор, історіограф.

Інше 
 Лорен-Дітріх —  французька компанія, яка спеціалізувалась з випуску автомобілів і авіаційних двигунів з 1896 до 1935 року.
 Dietrich Inc. —  американська компанія, у 1925-1936 виробник кузовів для легкових автомобілів фірм Lincoln та Packard

Німецькі прізвища‎